Eredivisie (1957/1958) była 2. sezonem Eredivisie - rozgrywek o mistrzostwo Holandii w piłce nożnej. Tytułu nie obroniła drużyna AFC Ajax. Nowym mistrzem Holandii został zespół DOS Utrecht.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Eredivisie

Przypisy

Bibliografia 

1957 w piłce nożnej
1958 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Holandii
1957 w Holandii
1958 w Holandii